Das Dameneinzel (Rollstuhl) der Wimbledon Championships 2017 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Jiske Griffioen.

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

Dameneinzel
2017